Городские и сельские поселения в Свердловской области были образованы с 31 декабря 2004 года как муниципальные образования в составе 5 муниципальных районов в результате реформы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», городские поселения образованы при этом были исключительно на территории Нижнесергинского муниципального района, поскольку городское население на территории остальных отсутствует (остальные муниципальные образования с городским населением, до 2004 года определявшиеся как районы, были преобразованы в городские округа).

Представительные органы муниципальных образований появились с 1 января 2006 года в соответствии с принятыми законами о статусе и границах муниципальных образований.

В дальнейшем границы поселений были уточнены законами от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ и 20 июля 2015 года № 95-ОЗ.

Список поселений 
Общее число городских поселений — 5, общее число сельских поселений — 16.

За всё время существование общее число городских и сельских поселений не изменялось, не было также и смены статуса с городского на сельское или с сельского на городское.

Городские поселения выделены оранжевым цветом.

См. также 
 Административно-территориальное деление Свердловской области
 Населённые пункты Свердловской области
 Городские населённые пункты Свердловской области
 Сельсоветы и поссоветы Свердловской области

Примечания

Ссылки 
 Сведения о площадях муниципальных образований на официальном сайте Правительства Свердловской области 
 Сведения о площадях муниципальных образований Свердловской области на официальном сайте Росстата 

Списки:Свердловская область
Городские поселения Свердловской области
Сельские поселения Свердловской области